Чемпионат Латвии по международным шашкам среди мужчин 2013 — прошёл по в классическом формате и в формате блиц.

Результаты

Классический формат 
Круговая система, 14 участников.

Блиц 
Швейцарская система в 10 туров. В турнире участвовали 24 спортсмена, в том числе 6 женщин. Победила международный гроссмейстер среди женщин Зоя Голубева.

* выделены женщины

Ссылки 
 Latvijas čempionāts 100 lauciņu dambretē ātrspēlē /Результаты чемпионата в блице на сайте Федерации шашек Латвии 
 /Latvijas viriešu čempionāts 100-lauciņu dambretē Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Латвии 

2013 год в шашках